Et kup betegner en pludselig og resolut handling, oftest i strid med lovgivning eller gældende normer, hvor den eller de udførende personer opnår en gevinst. 

Et kup kan antage flere former:

 Et kup i betydningen et røveri, større tyveri eller anden strafbar handling, der der opnås en større gevinst.
 Statskup - en handling, hvor en eller flere personer overtager regeringsmagten i en stat i strid med statens forfatning.
 Militærkup - et statskup, hvor statens militær overtager regeringsmagten.
 Kup i overført betydning, eksempelvis, hvis der opnås en heldig, men lovlig, gevinst; eksempelvis ved at gøre en særdeles god handel.